Längd kan syfta på:

 Längd – en fysikalisk storhet som anger ett avstånd
 Längdenhet – en måttenhet för längd eller avstånd
 Längd (människa) – avståndet från undersidan av fötterna till huvudets överkant när personen står upp
 Längdhopp – en friidrottsgren
 Längdåkning – skidåkning där man tar sig fram med muskelkraft
 Längd (bakverk) – ett flätat, avlångt bakverk av vetebröd
 Meridian – längdgrad, en geografisk enhet, se
 Husförhörslängd – en kyrkobok med uppgifter om alla invånarna i en församling

Skeppsbyggnad
 Längd över allt  – en båts eller ett fartygs totala längd, förutom bogspröt och andra tillägg
 Längd i vattenlinjen – en båts eller ett fartygs längd i vattenlinjen
 Längd mellan perpendiklar – längd för fartyg mellan perpendiklarna